Пьер Жорж Луи́ Капдеви́лль (, более известный как Жорж Капдевилль; ) — французский футбольный арбитр, обслуживал матчи чемпионата мира 1938, в том числе финал.

Биография 
Жорж Капдевилль обслуживал матчи чемпионата Франции, начиная с первого розыгрыша этого турнира в сезоне 1932/33. С 1935 года арбитр работал также на матчах кубка Франции. 3 мая 1936 года Капдевилль судил финальный матч кубка страны 1935/36 между парижским «Расингом» и «Шарлевилем».

Международная карьера Капдевилля началась в 1938 году. Дебютным для него стал товарищеский матч между сборными Португалии и Венгрии, сыгранный в Лиссабоне 9 января. 13 марта 1938 года французский рефери обслуживал отборочный матч к чемпионату мира между командами Люксембурга и Бельгии.

Чемпионат мира 1938 
В том же 1938 году Жорж Капдевилль был приглашён судить матчи чемпионата мира. На турнире провёл первый матч в качестве главного арбитра 14 июня 1938 года. В переигровке четвертьфинального матча Бразилия победила Чехословакию со счётом 2:1. Также на турнире Капдевилль провёл 1 матч в качестве лайнсмена.

Впоследствии французский судья был назначен на финальный матч турнира, в котором итальянцы обыграли венгров и стали двукратными чемпионами мира.

Дальнейшая карьера 
По окончании чемпионата мира Жорж Капдевилль продолжал работать на матчах чемпионата и кубка Франции. На его счету оказалось ещё 2 финала национального кубка (1942 и 1945 годов). Последним международным матчем для рефери стала встреча Швейцарии и Франции, состоявшаяся 8 апреля 1945 года. В том же году Капдевилль завершил карьеру арбитра.

Статистика арбитра

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballzz
 Профиль на scoreshelf
 Профиль на Weltfussball.de
 Биография и статистика на Worldreferee.com
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Статистика на сайте European Football

Футбольные судьи Франции
Судьи чемпионата мира по футболу 1938